Заде

 Джавад-Заде — азербайджанская фамилия.
 Гусейн-заде — азербайджанская фамилия.
 Лотфи Заде — американский математик и логик.
 Ислам-заде, Ислам Мамедович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Топоним 
 Задье — департамент в провинции Огове-Ивиндо на северо-востоке Габона.